Унитарное пространство — векторное пространство над полем комплексных чисел с положительно определённым эрмитовым скалярным произведением, комплексный аналог евклидова пространства.

Определение  
Эрмитовым скалярным произведением в векторном пространстве  над полем комплексных чисел называется полуторалинейная форма  удовлетворяющая дополнительному условию: 
  где  — квантор всеобщности.

Другими словами, это означает, что функция  удовлетворяющая следующим условиям:

 1) линейность скалярного произведения по первому аргументу:
  и  справедливы равенства:

 
(иногда в определении вместо этого берут линейность по второму аргументу, что не принципиально, потому что за счёт условия  они равносильны)

 2) эрмитовость скалярного произведения:
  справедливо равенство 

 3) положительная определённость скалярного произведения:
   и  причём  только при

Свойства  
 Над действительным пространством условие полуторалинейности эквивалентно билинейности, а эрмитовость — симметричности, и скалярное произведение становится положительно определенной билинейной симметричной функцией .
 Полуторалинейная форма  является эрмитовой тогда и только тогда, когда для всех векторов  функция  принимает только вещественные значения.

Отличия от евклидова пространства 
Унитарные пространства обладают всеми свойствами евклидовых пространств, за исключением четырёх отличий:

 
 неравенство Коши — Буняковского: 
 понятие угла не имеет содержательного смысла;
 Матрица Грама  системы векторов  является эрмитовой

Литература 
 Гельфанд И. М. Лекции по линейной алгебре М.: Наука, 1971.
 Шафаревич И. Р., Ремизов А. О. Линейная алгебра и геометрия, — Физматлит, Москва, 2009.

Примечания 

Линейная алгебра
Функциональный анализ